Лурдес Домінгес Ліно і Марія Хосе Мартінес Санчес були чинними чемпіонками, але Мартінес Санчес не брала участі через одруження, яке відбулося 14 липня.
Домінгес Ліно грала в парі з Анабель Медіною Гаррігес, але вони знялися в першому колі через розтягнення м'язів стегна у Домінгес Ліно.
Каталіна Кастаньйо і Маріана дуке-Маріньйо виграли титул, у фіналі перемігши пару Ева Грдінова і Мервана Югич-Салкич з рахунком 4–6, 7–5, [10–5].

Сіяні пари

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Ю Гергес А Павлюченкова
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=77
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= М Кондратьєва С Лефевр
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=65
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С Арвідссон Ю Ларссон
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=[10]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= І Феррер Суарес Р Гогеркамп
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=[4]

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Л Домінгес Ліно
| RD1-score05-1= 
| RD1-score05-2= 
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Аманмурадова К Бондаренко
| RD1-score06-1=w/o
| RD1-score06-2= 
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Г Меландер S Roma
| RD1-score07-1=65
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= Е Грдінова М Югич-Салкич
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= А Гримальська A Pérez
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= С Клеменшиц Т Малек
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= В Соловйова А Татіашвілі
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=[10]
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= Д Юрак К Мароші
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=[4]

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Дж Крейбас К Закопалова
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= К Кастаньйо М Дуке-Маріньйо
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= B Cedermark Р Петерсон
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= О Говорцова К Янс-Ігначик
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Ю Гергес А Павлюченкова
| RD2-score01-1= 
| RD2-score01-2= 
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= С Арвідссон Ю Ларссон
| RD2-score02-1=w/o
| RD2-score02-2= 
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=[5]
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Е Грдінова М Югич-Салкич
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=[10]

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= С Клеменшиц Т Малек
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=[10]
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= В Соловйова А Татіашвілі
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=[5]

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= К Кастаньйо М Дуке-Маріньйо
| RD2-score07-1=w/o
| RD2-score07-2= 
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= О Говорцова К Янс-Ігначик
| RD2-score08-1= 
| RD2-score08-2= 
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= С Арвідссон Ю Ларссон
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=[7]
| RD3-seed02= 
| RD3-team02={{Nowrap| Е Грдінова М Югич-Салкич}}
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=[10]'''

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= С Клеменшиц Т Малек
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=

Примітки

Посилання 
 Main Draw

Swedish Open, парний розряд
2012
2012 у шведському спорті